Río Santa Elena steht für:

 Río Santa Elena (Chuquisaca), Zufluss zum Río Pilcomayo, Bolivien
 Río Santa Elena (Cochabamba), Zufluss zum Río Beni, Bolivien